Németország
Fürth, város Bajoroszágban
Fürth, település Hessenben